В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Ріта Куті Кіш здобула титул, у фіналі перемігши Паолу Суарес 4-6, 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Сільвія Плішке (чвертьфінал)
 Фабіола Сулуага (2-ге коло)
 Крістіна Торренс-Валеро (чвертьфінал)
 Анхелес Монтоліо (2-ге коло)

 Еммануель Гальярді (півфінал)
 Паола Суарес (фінал)
 Ріта Куті Кіш (переможниця)
 Ріта Гранде (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open